Ча́йкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Чайкин, Вадим Афанасьевич (1886—1941) — эсер, журналист, политический деятель.
 Чайкин, Валентин Афанасьевич (род. 1925) — советский и российский тренер по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта СССР.
 Чайкин, Григорий Васильевич (род. 1927) — почётный железнодорожник, почётный житель Миллеровского района.
 Чайкин, Иван Васильевич (1916—1993) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Чайкин, Карли (род. 1990) — американская актриса.
 
 Чайкин, Мори (1949—2010) — американский актёр канадского происхождения.
 Чайкин, Николай Яковлевич (1915—2000) — композитор, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Чайкин, Семён Иванович (1919—2005) — советский геолог, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Чайкин, Теодор (Соренсен; 1928—2010) — американский юрист и писатель, советник и спичрайтер Джона Ф. Кеннеди.

 Чайкина, Елизавета Ивановна (1918—1941) — партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чайкина, Жанат Ансабаевна (род. 1954) — советская и казахская актриса кино и театра.
 Чайкина, Федосья Андреевна (1900—1978) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Чайкина, Юлия Ивановна (1925—2015) — советский и российский лингвист-ономатолог.

Составные фамилии 
 Чангли-Чайкин, Иван Фёдорович (1890—1957) — российский педагог, пианист, вокалист, создатель таганрогского Народного оперного театра

См. также 
 Чайкин — хутор, Благодарненское сельское поселение Краснодарского края